Перегрины (от  — иностранец, чужеземец) — категория населения Римского государства.

Перегринами назывались лично свободные, но не имеющие римского гражданства лица, в основном — обитатели покорённых Римом областей. После Латинской войны 340—338 гг. до н. э. из числа перегринов были исключены также лица, имеющие латинское гражданство. Вначале это были жители союзных Риму, а позднее и подчинённых римлянами городов Средиземноморья, то есть италики до Союзнической войны 90-88 годов до н. э. и провинциалы. После эдикта Каракаллы в 212 году количество перегринов значительно сократилось. При Юстиниане же на положении перегринов остались лишь жители отдалённых пограничных районов Римской империи.

Перегрины были лишены права пользоваться ius civile (гражданским правом Рима), но могли завязывать юридические отношения с римскими гражданами, то есть могли пользоваться ius gentium. Соответственно, перегрины получали юридическое признание, которого не имели чужестранцы (не подданные). Кроме того, в своих внутренних частных отношениях они продолжали пользоваться своим национальным правопорядком.

Суды, рассматривающие споры между римскими гражданами и перегринами, в своей деятельности исходили из соображений не норм права, а справедливости и здравого смысла ().

Примечания

Литература 
 Нечай Ф. М. «Рим и италики», Минск 1963
 Утченко С. Л. «Кризис и падение Римской республики», Москва 1965
 Jones A.H.M. «Cities of the eastern Roman provinces», New York — Oxford 1937.

Социальная структура Древнего Рима
Римское гражданство